Села:
 Лучиці — Волинська область, Луцький район
 Лучиці — Львівська область, Червоноградський район